Licheng kan bland annat syfta på följande orter i Kina:

Licheng, Changzhi –, ett härad i Shanxi-provinsen;
Licheng, Jinan – ett stadsdistrikt i Jinan i Shandong-provinsen;
Licheng, Putian – ett stadsdistrikt i Putian i Fujian-provinsen;
Licheng, Quanzhou – ett stadsdistrikt i Quanzhou i Fujian.
 Licheng (socken) 

WP:Projekt Kina